De isotoop uranium-238
 De onderzeeboot U 238 (Kriegsmarine)